Musudan peut faire référence à :

 Musudan-ri : base de lancement située sur la côte orientale de la Corée du Nord
 BM25 Musudan : missile balistique de moyenne portée développé par la Corée du Nord.